María Carolina de Borbón-Dos Sicilias (Nápoles, 20 de marzo de 1856-Varsovia, 7 de abril de 1941) fue una princesa de las Dos Sicilias perteneciente a la Casa de Borbón.

Biografía

Lazos familiares 

María Carolina Josefina Fernanda, como así fue bautizada, nació en Nápoles durante el reinado de su tío, Fernando II de las Dos Sicilias. Era la cuarta de los seis hijos que tendrían sus padres, los príncipes Francisco de Paula de Borbón-Dos Sicilias (1827-1892) y María Isabel de Austria-Toscana (1834-1901). Por línea paterna era nieta del difunto rey Francisco I de las Dos Sicilias (1777-1830) y de su esposa, la infanta española María Isabel de Borbón; por línea materna, María Carolina era nieta del gran duque Leopoldo II de Toscana (1797-1870) y de su esposa, María Antonieta de las Dos Sicilias (1814-1898).

Su hermana mayor, María Antonieta, contrajo matrimonio en 1868 con su primo Alfonso, conde de Caserta; de este matrimonio desciende, entre otros, el rey Juan Carlos I de España. María Carolina tuvo además dos hermanos mayores llamados Leopoldo (1853-1870) y María Teresa (1855-1865), que fallecieron solteros; dos hermanos más pequeños, Fernando (1857-1859) y María Anunciada (1858-1873), también fallecieron sin descendencia. 

Entre los parientes de María Carolina, se pueden destacar por línea paterna a sus tías, María Cristina, reina consorte de España, y Teresa Cristina, emperatriz de Brasil. Por parte de madre, María Carolina era sobrina del gran duque Fernando IV de Toscana, entre otros.

Matrimonio y descendencia 
Tras la proclamación del Reino de Italia en 1861 y la desaparición del Reino de las Dos Sicilias, la familia de María Carolina quedó notablemente empobrecida y sin dónde vivir. Su condición de exiliada significaría que pocos príncipes europeos se interesarían por la princesa como posible futura esposa.  

Finalmente, María Carolina contrajo matrimonio en París el 19 de noviembre de 1885 con un aristócrata polaco, el conde Andrzej Przemysław Zamoyski, perteneciente a una influyente familia del centro de Europa. La pareja tuvo en total siete hijos, todos con rango de conde/condesa:

 María Josefa (1887-1961), condesa Zamoyska. Contrajo matrimonio en 1906 con el príncipe Carlos Fernando Radziwiłł (1874-1906), y en 1912 se casó con Jan Bisping (1880-1939); con descendencia.
 Francisco José (1888-1948), conde Zamoyski. Contrajo matrimonio con la condesa Sophie Maria Broel-Plater (1900-1991); con descendencia.
 Estanislao Kostka (1889-1913), conde Zamoyski. Falleció soltero.
 María Isabel Rosa (1891-1957), condesa Zamoyska. Contrajo matrimonio con el conde Stefan Brzozowski (1881-1940).
 María Teresa (1894-1953), condesa Zamoyska. Contrajo matrimonio con el conde Jerzy Jezierski (1895-1939).
 María Carolina (1896-1968), condesa Zamoyska. Contrajo matrimonio con su primo, el príncipe Raniero de las Dos Sicilias, duque de Castro (1883-1973); con descendencia.
 Juan Cancio (1900-1961), conde Zamoyski. Contrajo matrimonio en 1929 con su prima, la infanta Isabel Alfonsa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón (1904-1985), hija de la princesa de Asturias; con descendencia.

Últimos años 
María Carolina enviudó en 1927. Dos años después, su hijo menor se casó con una sobrina del rey Alfonso XIII de España, acercando así la unión entre ambas familias. Las fotografías tomadas durante el evento, último de su género antes de la proclamación de la Segunda República española, muestran a los que estuvieron presentes en la boda: el rey Alfonso XIII de España, la reina Victoria Eugenia de Battenberg, la infanta Luisa de Orleans, la infanta Eulalia de Borbón, el infante don Alfonso de Orleans, el infante Jaime de Borbón, el infante don Carlos de Borbón-Dos Sicilias, el infante Gonzalo de Borbón, la duquesa de Talavera de la Reina, la infanta Cristina de Borbón, la infanta Beatriz de Borbón, la infanta Isabel de Borbón, condesa de Girgenti, y el infante Juan de Borbón, entre otros.

María Carolina falleció en Varsovia dos años después de la invasión nazi de Polonia.

Distinciones honoríficas 
 15 de marzo de 1929:  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. ( Reino de España)

Ancestros

Referencias 

Princesas de las Dos Sicilias
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Nacidos en Nápoles
Fallecidos en Varsovia